U 1 puede referirse a uno de los siguientes submarinos alemanes:

 SM U 1 (1906), primer submarino alemán construido en 1906 y que sirvió durante la Primera Guerra Mundial como submarino de entrenamiento para la Kaiserliche Marine; en la actualidad, es un buque museo.
 U 1, un submarino alemán Tipo IIA que sirvió en la Segunda Guerra Mundial y fue hundido en abril de 1940.
 U 1, un submarino del Tipo 205 de la Bundesmarine botado en 1967 y vendido en 1991.

U 1 puede referirse también a:
U-I: (1909–1918), un submarino de la KuK Kriegsmarine, que se rindió a los aliados en 1918.

ca:U1